Serényi-kastély (Dédestapolcsány)
 Serényi-kastély (Putnok)